I12, I-12 ou I/12 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-12, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Médecine 
 Néphropathie hypertensive, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Interstate 12 (I-12), une autoroute américaine reliant Baton Rouge à Slidell ;
  Route slovaque I/12 reliant Svrčinovec à la frontière polonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres